Baiocco oder Baïocco ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Baiocco (* 1959), italienischer Regisseur
 Christophe Baïocco (* 1966), französischer Fußballtorhüter
 Clément Baïocco (* 1979), französischer Rugby-Union-Spieler
 Davide Baiocco (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Matteo Baiocco (* 1984), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:

 Baiocco (Münze), eine historische Münze des Kirchenstaates